Inini (rivier), rivier in Frans-Guyana
 Inini (territorium), voormalig territorium in Frans-Guyana